

Сінець — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Сінець — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства